Live Trax II, foi um álbum lançado em 1998 pela banda americana Megadeth. O primeiro CD vem com a versão japonesa de Cryptic Writings e o segundo CD com músicas ao vivo e duas versões de 'Almost Honest'.

Disco 1
Trust
Almost Honest
Use The Man
Mastermind
The Disintegrators
I'll Get Even
Sin
A Secret Place
Have Cool, Will Travel
She-Wolf
Vortex
FFF

Disco 2
Almost Honest
A Tout Le Monde
Sweating Bullets
Symphony Of Destruction
Anarchy In The UK
Almost Honest (environmental science remix)
Almost Honest (supercharger remix)

Componentes
 Dave Mustaine: Vocal e Guitarra
 Marty Friedman: Guitarra
 David Ellefson: Baixo, backing vocals
 Nick Menza: Bateria

EP de 1998
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal

he:Cryptic Writings#Live Trax II
pl:Live Trax II